Wicehrabiowie Wolverhampton 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1908–1911: Henry Hartley Fowler, 1. wicehrabia Wolverhampton
 1911–1943: Henry Ernest Fowler, 2. wicehrabia Wolverhampton

Wolverhampton